Schutzmann steht
 umgangssprachlich für Schutzpolizist, siehe Schutzpolizei

Schutzmann ist der Familienname folgender Personen:
 Nikolai Sergejewitsch Schutzmann (1864–1937), russischer Architekt, Bildhauer und Ingenieur
 Robert Alexander Schutzmann (1924–2015), britischer Erfinder und Journalist, siehe Bob Symes
 Sergei Sergejewitsch Schutzmann (1869–?), russischer Architekt